Совте́рр-де-Гюїе́нн, Совтерр-де-Ґюїенн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 500 км на південь від Парижа, 45 км на схід від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 840 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1792,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Совтерр-де-Гюїенн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Совтерр-де-Гюїенн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Совтерр-де-Гюїенн на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда